La nazionale di pallavolo maschile di San Marino è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo di San Marino ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di San Marino.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per i XVII Giochi dei piccoli stati d'Europa.

Risultati

Giochi dei piccoli stati d'Europa

Campionato europeo dei piccoli stati

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile di San Marino

Collegamenti esterni